Сёнмез () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сёнмез, Дамла (род. 1987) — турецкая актриса.
 Сёнмез, Фикри (1938—1985) — мэр округа Фатса в провинции Орду.